A Starlight (Acoustic Version) a harmadik kislemez a Starset Vessels 2.0 című albumáról, a Bringing It Down (Version 2.0) és a Die For You (Acoustic Version) után. A Starlight 2018 augusztusában jelent meg kislemezként. A szám eredeti verziója a hatodik szám a Vessel albumon.
Starset-dalok
2018 kislemezei